Edward Wende (1830–1914) – polski księgarz i wydawca
 Edward Wende (1874–1949) – polski duchowny luterański
 Edward Wende (1936–2002) – polski prawnik i polityk